La contamination (du latin contaminatio, « souillure ») est la pénétration dans un organisme vivant par des substances (appelées contaminants) qui altèrent les réactions biologiques ayant lieu dans cet organisme.

On distingue : 
 la contamination toxique (intoxication) dans laquelle ces contaminants sont des produits toxiques non vivants (agents physiques ou chimiques). Les exemples typiques sont les intoxications médicamenteuse, les toxicomanies, les irradiations (contamination radioactive par un produit radioactif qui se dépose sur un objet ou un être, ou bien est ingéré ou inhalé par un être), les intoxinations (pénétration de toxines).

 la bio-contamination (appelée plus simplement contamination dans le langage courant) dans laquelle ces contaminants sont des micro-organismes pathogènes.

Dans un sens plus général, la contamination peut concerner un agent contaminant de nature physique, chimique ou biologique qui contamine non pas un organisme vivant mais l'environnement.

Géologie 
En géologie, la contamination magmatique est un phénomène de fusion de l'encaissant provoqué par la température du magma. L'encaissant fondu se mélange alors avec le magma et le contamine.

Cinéma 
 Contamination, film italien de Luigi Cozzi sorti en 1980 ;
 Contamination (), film américano-britannique d'Anthony Hickox sorti en 2000.

Série télévisée 

 Contamination, 22 épisode de la 2 saison de  : Aux frontières du réel ().

Voir aussi 
 Affaire du sang contaminé
 Affaire de l'hormone de croissance en France (transmettant la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans les années 1980)
 
 Contamination de l'héparine chinoise en 2008, l'héparine (un médicament anticoagulant) était produite en Chine à partir d'intestins de porc.
 Contamination du milieu marin par les plastiques
 Décontamination

Références